Comptage de foule
Comptage rainflow
Comptage de nuit
Cartomagie#Comptages